Lösegeld steht für:

 Lösegeld, Gegenleistung zur Freilassung von Geiseln
 Lösegeld (2009), französischer Spielfilm (Originaltitel Rapt)
 Lösegeld (2012), deutscher Fernsehkrimi

Siehe auch:
 Ransom – englisches Wort für Lösegeld